Kartoteka haseł wzorcowych, KHW – forma prezentacji języka opisu bibliograficznego oraz języka informacyjno-wyszukiwawczego, jak również ich organizacji, kontroli poprawności i spójności w niektórych zautomatyzowanych systemach informacyjno-wyszukiwawczych. 

Obecnie termin ten jest stosowany niemal wyłącznie do systemów komputerowych. W danym kraju może być wiele kartotek wzorcowych.

Rodzaje kartotek haseł wzorcowych 
Wyróżnia się dwa rodzaje kartotek haseł wzorcowych:

Kartoteka haseł wzorcowych formalnych 
Kartoteka haseł wzorcowych formalnych zawiera:
 hasła opisu bibliograficznego
 hasła osobowe, na przykład Personennamendatei
 hasła korporatywne
 hasła tytułowe
 tytuły
 tytuły serii
 tytuły wydawnictw zwartych wieloczęściowych

Kartoteka haseł opisu rzeczowego 
Przykładami kartotek haseł opisu rzeczowego są:
 kartoteka wzorcowa języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej
 kartoteka wzorcowa języka haseł przedmiotowych KABA
 kartoteka wzorcowa uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej.

Pozycje KHW 
W kartotece występują trzy typy pozycji: 
 autorytatywna
 odsyłaczowa – tworzona z wariantów haseł (odsyłacze ogólne) i dla związanych haseł ujednoliconych (odsyłacze uzupełniające)
 wyjaśniająca – tworzona w celu pełnienia roli odsyłaczy orientacyjnych.

Ustalanie hasła wzorcowego polega na wyborze tytułu lub nazwy osobowej, nadaniu im sformalizowanej postaci, która umożliwiałaby jednoznaczną identyfikację danego obiektu. W przypadku haseł przedmiotowych ujednolica się także nazwy geograficzne i pospolite. Wyboru dokonuje się zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi lub zaleceniami IFLA.

Zobacz też 
 kontrola autorytatywna

Przypisy

Bibliografia 
 ,

Linki zewnętrzne 
 Format Marc 21 Rekordu Kartoteki Haseł Wzorcowych: Zastosowanie w Centralnej Kartotece Haseł Wzorcowych NUKAT

Języki informacyjno-wyszukiwawcze